

Hydronyme 
 Grevelingen, ancien bras de mer néerlandais de la Mer du Nord, aujourd'hui fermé et devenu le lac de Grevelingenmeer.

Toponyme 
 Grevelingen, nom néerlandophone de la commune française de Gravelines.

Homonymie de toponyme